

Géographie et politique 
 La Russie est un État fédéral eurasiatique. Historiquement, il a été connu comme :
 Tsarat de Russie de janvier 1547 à octobre 1721 ;
 Empire russe d'octobre 1721 à septembre 1917 ;
 République russe de septembre  à novembre 1917 ;
 République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) de janvier 1918 à avril 1992 ;
 Le nom de Russie a souvent désigné, de façon réductrice, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) dont la RSFSR était la composante principale.
 La Russie blanche est l'ancien nom de plusieurs territoires correspondant à l'actuelle Biélorussie ;
 La Petite Russie, sous l'Empire russe, désignait les régions du nord et du centre de l'actuelle Ukraine ;
 La Nouvelle-Russie est une région historique de l'Empire russe correspondant au sud de l'actuelle Ukraine.
 Nouvelle-Russie est aussi le nom d'un projet de confédération d'États sécessionnistes en Ukraine proclamé le , au cours de la guerre du Donbass.
 Le parti Nouvelle Russie est un parti politique fondé le  à Donetsk, dans l'Oblast de Donetsk (Est de Ukraine).

Titres dynastiques

Titres d’œuvres

Marine 
 le Russie, un croiseur cuirassé de la Marine impériale de Russie puis de la Marine soviétique.

Sport 
 
 
 
 
Homonymie dynastique